La nazionale di pallavolo maschile delle Maldive è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo delle Maldive ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Maldive.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Collegamenti esterni